Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2022 года  пройдёт с 3 по 9 октября в Кортрейке (Бельгия) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и Королевская Бельгийская Федерация Шашек. Является отборочным на чемпионат мира 2023 года. По политическим причинам спортсмены России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате.

Основная программа 
Соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. При равенстве очков место определялось по усечённому коэффициенту Солкофа.

Контроль времени — 90 минут на 45 ходов, далее 30 минут + 30 секунд за ход. 

Призовой фонд 6000€.

Результаты 

* отобрались на чемпионат мира 2023

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Rules and Regulations
 XXI European Championship 
 Europees Kampioenschap Kortrijk 2022 

Шашки
2022 год в шашках